{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Royal London Watches Grand Prix 
|-
|align = "center" | Абердин, Шотландия
|-
|align = "center" | 21 — 29 октября 2006
|-
|align = "center" | Aberdeen Exhibition and Conference Centre
|-
| Призовой фонд — GB£ ?
|-
| Победитель — £ 60 000
|-
| Высший брейк — 147 (Джейми Коуп, групповая стадия)
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | ''Чемпион 
|-
| Чемпион 2005 — Джон Хиггинс
|-
| Чемпион 2006 — Нил Робертсон 
|-
| Финалист — Джейми Коуп
|-
|}Гран-при 2006 (, также известен как Royal London Watches Grand Prix 2006 — по названию главного спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 21 по 29 октября 2006 года в Абердине, Шотландия. Победителем турнира стал Нил Робертсон, обыгравший в финале Джейми Коупа со счётом 9:5.

Впервые на этом турнире была применена система круговых матчей (групповая стадия). Также в первый раз спонсором Гран-при выступила компания Royal London Watches.

 Результаты 

 Групповая стадия 

В групповой стадии основного турнира участвовали игроки Топ-32 и 16 игроков, прошедших из квалификации. Все игроки были разделены на шесть групп, в плей-офф выходили по два лучших из каждой группы. Все матчи игрались до 3 побед.

 Группа A 

 21 октября: Джон Хиггинс 3:0 Джеймс Уоттана; Алан Макманус 3:0 Барри Хокинс; Иссара Качайвон 3:2 Доминик Дэйл; Иссара Качайвон 3:2 Барри Хокинс
 22 октября: Алан Макманус 3:1 Доминик Дэйл; Джон Хиггинс 3:1 Иссара Качайвон; Джон Хиггинс 3:2 Доминик Дэйл; Иссара Качайвон 3:1 Алан Макманус
 23 октября: Иссара Качайвон 3:0 Джеймс Уоттана; Джон Хиггинс 3:1 Барри Хокинс; Джеймс Уоттана 1:3 Алан Макманус
 24 октября: Джон Хиггинс 1:3 Алан Макманус; Барри Хокинс 3:0 Джеймс Уоттана; Барри Хокинс 3:0 Доминик Дэйл; Джеймс Уоттана 0:3 Доминик Дэйл

 Группа B 

 21 октября: Райан Дэй 3:0 Шон Мёрфи; Марк Кинг 3:1 Алистер Картер; Райан Дэй 3:0 Алистер Картер; Шон Мёрфи 3:0 Марк Кинг
 22 октября: Шон Мёрфи 3:1 Майкл Джадж; Райан Дэй 3:0 Джейми Джонс; Алистер Картер 3:0 Майкл Джадж
 23 октября: Марк Кинг 3:1 Майкл Джадж; Алистер Картер 3:1 Джейми Джонс; Джейми Джонс 3:2 Марк Кинг
 24 октября: Майкл Джадж 2:3 Джейми Джонс; Райан Дэй 0:3 Марк Кинг; Шон Мёрфи 3:2 Джейми Джонс; Шон Мёрфи 2:3 Алистер Картер; Райан Дэй 3:1 Майкл Джадж

 Группа C 

 Джейми Коуп занял второе место в группе в результате победы над Майклом Холтом; Дэвид Ро занял шестое место в результате поражения в матче с Марко Фу.

 21 октября: Майкл Холт 3:0 Марко Фу; Ронни О’Салливан 3:1 Стив Дэвис; Майкл Холт 3:1 Дэвид Ро; Стив Дэвис 3:1 Джейми Коуп
 22 октября: Дэвид Ро 3:1 Стив Дэвис; Ронни О’Салливан 3:0 Майкл Холт; Джейми Коуп 3:1 Марко Фу; Ронни О’Салливан 3:0 Джейми Коуп; Марко Фу 3:1 Дэвид Ро
 23 октября: Ронни О’Салливан 3:2 Марко Фу; Майкл Холт 1:3 Джейми Коуп; Ронни О’Салливан 3:1 Дэвид Ро; Стив Дэвис 1:3 Майкл Холт
 24 октября: Стив Дэвис 3:0 Марко Фу; Джейми Коуп 3:2 Дэвид Ро

 Группа D 

 Нил Робертсон занял первое место в группе в результате победы над Кеном Доэрти; Пол Дэвисон занял шестое место в результате поражения в матче с Джаддом Трампом.

 21 октября: Найджел Бонд 3:2 Нил Робертсон; Джадд Трамп 3:2 Пол Дэвисон; Нил Робертсон 3:1 Джо Свэйл; Кен Доэрти 3:2 Найджел Бонд; Джо Свэйл 3:2 Джадд Трамп
 22 октября: Кен Доэрти 3:1 Пол Дэвисон; Нил Робертсон 3:1 Джадд Трамп; Джо Свэйл 3:2 Пол Дэвисон; Кен Доэрти 3:0 Джадд Трамп; Джо Свэйл 3:0 Найджел Бонд
 23 октября: Нил Робертсон 3:2 Кен Доэрти; Пол Дэвисон 3:1 Найджел Бонд; Кен Доэрти 3:0 Джо Свэйл; Нил Робертсон 3:0 Пол Дэвисон; Найджел Бонд 3:2 Джадд Трамп

 Группа E 

 21 октября: Лян Вэньбо 3:1 Фергал О’Брайен; Стивен Хендри 3:2 Марк Селби; Лян Вэньбо 3:2 Энди Хикс
 22 октября: Мэттью Стивенс 3:1 Лян Вэньбо; Энди Хикс 3:2 Стивен Хендри; Марк Селби 3:0 Энди Хикс
 23 октября: Мэттью Стивенс 3:0 Стивен Хендри; Фергал О’Брайен 3:1 Энди Хикс; Марк Селби 3:0 Лян Вэньбо; Мэттью Стивенс 3:1 Фергал О’Брайен
 24 октября: Фергал О’Брайен 3:2 Стивен Хендри; Мэттью Стивенс 0:3 Марк Селби; Стивен Хендри 0:3 Лян Вэньбо; Мэттью Стивенс 3:0 Энди Хикс; Марк Селби 0:3 Фергал О’Брайен

 Группа F 

 Марк Уильямс отказался продолжать участие в турнире из-за сломанного запястья. Все его результаты аннулированы.

 21 октября: Стюарт Бинэм 3:0 Марк Уильямс; Робин Халл 3:1 Джерард Грин; Стивен Ли 3:2 Стюарт Бинэм
 22 октября: Иан Маккалох 3:0 Сютарт Бинэм; Марк Уильямс 3:1 Стивен Ли; Иан Маккалох 3:0 Джерард Грин; Робин Халл 3:1 Марк Уильямс
 23 октября: Иан Маккалох 3:2 Робин Халл; Джерард Грин 3:0 Стивен Ли; Марк Уильямс -:- Джерард Грин (W/O)
 24 октября: Робин Халл 3:0 Стюарт Бинэм; Стюарт Бинэм 2:3 Джерард Грин; Стивен Ли 3:1 Робин Халл; Стивен Ли 3:1 Иан Маккалох

 Группа G 

 21 октября: Дэвид Грэй 3:2 Энтони Хэмилтон; Дэвид Грэй 3:0 Бен Вулластон; Роберт Милкинс 3:2 Питер Эбдон
 22 октября: Том Форд 3:2 Энтони Хэмилтон; Бен Вулластон 3:1 Энтони Хэмилтон
 23 октября: Роберт Милкинс 3:2 Том Форд; Роберт Милкинс 3:1 Бен Вулластон; Питер Эбдон 1:3 Дэвид Грэй; Питер Эбдон 1:3 Том Форд
 24 октября: Питер Эбдон 3:0 Энтони Хэмилтон; Роберт Милкинс 3:1 Дэвид Грэй; Бен Вулластон 3:2 Том Форд; Питер Эбдон 3:2 Бен Вулластон; Дэвид Грэй 3:0 Том Форд; Энтони Хэмилтон 1:3 Роберт Милкинс

 Группа H 

 21 октября: Грэм Дотт 3:2 Джо Перри; Стивен Магуайр 3:0 Марк Аллен; Дин Цзюньхуэй 3:0 Грэм Дотт; Эндрю Норман 3:1 Марк Аллен
 22 октября: Эндрю Норман 3:2 Дин Цзюньхуэй; Грэм Дотт 3:0 Марк Аллен; Джо Перри 3:1 Стивен Магуайр; Эндрю Норман 3:2 Стивен Магуайр
 23 октября: Стивен Магуайр 3:1 Грэм Дотт; Джо Перри 3:0 Эндрю Норман; Дин Цзюньхуэй 2:3 Стивен Магуайр; Джо Перри 3:0 Марк Аллен
 24 октября: Грэм Дотт 1:3 Эндрю Норман; Дин Цзюньхуэй 3:2 Марк Аллен; Джо Перри 3:0''' Дин Цзюньхуэй

Плей-офф

Примечания

Ссылки 

 Результаты основного турнира на sportinglife 
 Результаты на snooker.org 

Гран-при (снукер)
2006 год в снукере